

Architecture religieuse 
Une chapelle royale est bâtie dans le lieu de résidence d'un roi, et l'on peut rencontrer :
 la chapelle royale et collégiale Saint-Frambourg de Senlis ; 
 la chapelle royale du château de Versailles ;
 la chapelle royale du château de Dreux est la nécropole de la famille d'Orléans ;
 la chapelle royale de Bruxelles est une église protestante à Bruxelles, Belgique ;
 la chapelle royale de Grenade en Espagne.

Toponymie 
 Chapelle-Royale est le nom d'une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir, en France.

Musique 
 La Chapelle royale sous l'Ancien Régime était l'institution chargée de chanter au cours des offices religieux royaux ;
 La Chapelle royale est aussi le nom d'une formation musicale créée en 1977 par Philippe Herreweghe.

Voir aussi 
 Chapel Royal

Royale
Homonymie d'institution musicale